Chris Haslam ist der Name folgender Personen:

* Chris Haslam (Basketballspieler) (* 1974), britischer Basketballspieler
 Chris Haslam (Skateboarder) (* 1980), kanadischer Skateboarder